Carl Axel Mörner kan avse:

Axel Mörner (landshövding) – greve och liberal politiker (1868-1954)
Karl Axel Hampus Mörner – greve och professor (1854-1917)